The Truth ():

Альбомы 
 The Truth — студийный альбом американской группы Cherish, 2008
 The Truth (альбом Aaron Hall), 1993
 The Truth (альбом Beanie Sigel), 2000
 The Truth (альбом Belo Zero), 2006
 The Truth (альбом Bleeding Through), 2006
 The Truth (альбом Brady Seals), 1997
 The Truth (альбом Consolation), 1994 EP
 The Truth (альбом Prince), 1997
 The Truth (альбом Spice 1), 2005
 The Truth (альбом TRU), 2005
 The Truth (альбом Young Sid), 2007
 The Truth — альбом Ben Granfelt Band

Песни 
 The Truth (песня Джейсона Алдина), 2009
 «The Truth» (песня Kris Allen), 2009
 «The Truth» (песня Prince)
 «The Truth» (песня Relient K), 2005

Другое 
 The Truth (Праведник), персонаж игры Grand Theft Auto: San Andreas
 R-Truth, псевдоним американского рестлера Рона Киллингса
 The Truth, прозвище американского профессионального баскетболиста Пола Пирса